Анкарский палас () — историческое здание, ныне используемое в качестве официального  в Анкаре, турецкой столице. Первоначально спроектированное как здание Министерства здравоохранения Турции, после завершения своего строительства в 1928 году оно использовалось в качестве гостиницы для депутатов Великого национального собрания Турции.

Проект здания в стиле первой турецкой национальной архитектуры () был разработан в 1924 году архитектором Ведатом Теком (1873—1942). Однако, на каком-то этапе его строительство взял на себя Мимар Кемаледдин-бей (1870—1927), который 13 июля 1927 года умер на этой стройке. Здание в итоге было закончено в 1928 году.

Анкарский палас расположен в районе  напротив исторического здания первого Великого национального собрания, в котором ныне работает .

Анкарский палас представляет собой симметричное двухэтажное здание со скатной крышей и куполообразным центральным входом в окружении одинаковых башен.

В 1983 году Анкарский палас подвергся значительной реконструкции и заново открылся в качестве государственной гостиницы на 60 номеров с ресепшном, столовой, банкетным залом и чайной.

Примечания 

Здания и сооружения, построенные в 1928 годуё
Появились в 1928 году в Турции
Гостиницы Турции
Правительственные резиденции Турции
Здания и сооружения Анкары